Владимир Петрович Иванов (род. 23 сентября 1935, Владимирская область, РСФСР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Сызранского горкома ГК КПСС (1976—1987).

Биография 
Окончил Горьковский государственный университет, химический факультет. Член КПСС с 1961 года. В Сызрани с 1964-года.

На заводе пластмасс прошел путь от старшего инженера-технолога до главного технолога предприятия, избирался секретарем парткома, народным депутатом Сызранского горисполкома и Куйбышевского облисполкома народных депутатов.

В 1976—1987 гг. — первый секретарь Сызранского ГК КПСС. Переведен на работу в город Куйбышев — управляющим «Облместпром».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почёта», медалями. Отличник химической промышленности СССР.

Воспитал двух дочерей.

Примечания 

Выпускники Нижегородского государственного университета
Первые секретари Сызранского горкома КПСС
Депутаты Куйбышевского областного совета
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС